Artificiel peut faire référence à (voir sommaire).

Définition 
D'après Larousse, il existe plusieurs définitions : 

 Produit par le travail de l'homme, non par la nature, et ressemble à des paysages ou objets naturels : Lac artificiel, fleurs artificielles...
 Qui résulte de la vie en société et n'est pas essentiel : Besoins artificiels, en contradiction avec les Besoins fondamentaux
 Qui n'est pas conforme à la réalité : La psychologie artificielle d'un roman
 Qui est affecté, manque de naturel

Si l'on s'en tient au sens suivant : « Qui n'est pas naturel, qui a été créé ou inventé par l'Homme. », il est à noter que ce terme n'a de sens que tant que l'on fait une distinction entre l'Homme et la nature. En effet, sans cela, c'est-à-dire si l'on considère les activités et les créations humaines comme naturelles (l'Homme est un produit de la nature), alors rien n'est artificiel. Il n'existe pas de mot en français pour définir les choses artificielles créées par les animaux : nid, termitière... On dit alors que ces constructions sont naturelles, et on fait donc une distinction entre l'Homme et le reste du vivant.

Art et culture 
 A.I. Intelligence artificielle, un film de Steven Spielberg.
 Le Gamin artificiel, un livre de Bruce Sterling.
 Les Paradis artificiels, un essai de Charles Baudelaire.

Astronautique 
 Gravité artificielle, technologie pour simuler l'existence de gravité.
 Satellite artificiel, satellite issu de l'activité humaine.

Géographie 
 Grande rivière artificielle, projet en cours de réalisation en Libye pour créer une rivière artificielle.
 Récif artificiel, structure immergée volontairement.
Lac artificiel

Informatique 
 Intelligence artificielle, programmes informatiques.
 Vie artificielle, programmes informatiques créant des systèmes artificiels s'inspirant des systèmes vivants.
 Vision artificielle, programmes informatiques permettant à une machine de comprendre ce qu'elle « voit » via ses caméras.

Médecine 
 Anus artificiel, appareillage spécifique permettant de dévier la matière fécale.
 Pacemaker artificiel ou stimulateur cardiaque, dispositif implanté dans l’organisme délivrant des impulsions électriques régulièrement au cœur.
 Ventilation artificielle ou respiration artificielle, méthodes utilisées pour apporter de l'air lorsque la respiration spontanée d'une personne est inefficace ou s'est arrêtée.

Autres 
 Langue artificielle ou langue construite, langue construite par des hommes pour une utilisation pratique.

Notes et références